Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dejan Petrović e Andy Ram che hanno battuto in finale Adriano Ferreira e Daniel Melo 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dejan Petrović /  Andy Ram (Campioni)
 Adriano Ferreira /  Daniel Melo (finale)

 Edgardo Massa /  Leonardo Olguín (quarti di finale)
 Antonio Prieto /  Flávio Saretta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2001